Те-Анау:

 Те-Анау — городок на юго-западе острова Южный (Новая Зеландия).
 Те-Анау — озеро в юго-западной части острова Южный (Новая Зеландия).